A Krisztus második eljövetelét jelentő Epiphany szó a következőkre utalhat még:

 Epiphany T-Pain második nagylemezének címe
 Web, a korábban Epiphany néven ismert, a GNOME-ba épített webböngésző